Sylvania kan syfta på:

 Sylvania, Alabama
 Sylvania, Georgia
 Sylvania, Ohio
 Sylvania, Pennsylvania